Companhia Ferroviária do Nordeste
 Corpo de Fuzileiros Navais

Desambiguações de siglas